Гаучо:

 Гаучо — социальная, в том числе иногда и субэтническая группа в Аргентине, Уругвае и штате Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии.
 Гаучо — кинофильм.
 Гаучо — аргентинский авиационный двигатель.
 Гаучо — бразильско-аргентинский автомобиль повышенной проходимости.
 Гаучо — музыкальный альбом группы Steely Dan.